Austrobasidium är ett släkte av svampar. Austrobasidium ingår i familjen Exobasidiaceae, ordningen Exobasidiales, klassen Exobasidiomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar.

Källor

Basidiesvampar
Austrobasidium